Цитрат неодима(III) — химическое соединение,
соль неодима и лимонной кислоты
с формулой NdCHO,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Цитрат неодима(III) образует кристаллы.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава NdCHO•3HO — кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/c,
параметры ячейки a = 0,6295 нм, b = 0,9794 нм, c = 1,8346 нм, β = 111,41°, Z = 4
.

Образует кислые соли состава NdH(CHO).

Примечания

Литература 
 

Соединения неодима
неодима